Būbiyān (arabiska: بوبيان) är en ö i Kuwait.   Den ligger i provinsen Muḩāfaz̧at al Jahrā', i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Kuwait Stad. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Būbiyān är mycket platt. Öns högsta punkt är  meter över havet. Den sträcker sig 44,8 kilometer i nord-sydlig riktning, och 30,6 kilometer i öst-västlig riktning.

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Öar i Muḩāfaz̧at al Jahrā'
Öar i Kuwait större än 100 kvadratkilometer